Санан Шамиль оглы Курбанов (; 1938 — 1999) — азербайджанский скульптор и график, член Союза художников Азербайджана, Союза художников СССР. Участник союзных и республиканских художественных выставок. Художник-постановщик спектаклей в театрах Азербайджана. Азербайджанский государственный академический драматический театр.

Биография 

Родился 12 августа 1938 года в г. Баку. С 1955 по 1959 учился в художественном училище имени Азима Азимзаде. В 1960—1963 гг. продолжил учебу в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище им. В. И. Мухиной, ныне академия имени А. Л. Штиглица на факультете скульптуры. В 1963 году был отчислен за «западное буржуазное влияние» и вернулся в Баку. В 1967 году окончил Азербайджанский государственный институт искусств им. М. А. Алиева, факультет театральной режиссуры.

Экспозиции 
 В 1992 году выставлялся в экспозиции в Вене в галерее Арика Брауера.
 в 1995 году — персональная выставка в галерее Союза художников Азербайджана.
 С 2000 года и поныне — в Национальном музее искусств им. Мустафаева, а также в Музейном Центре Министерства Культуры и Туризма Азербайджанской Pеспублики.
 Выставка «Художники Азербайджана на Волге» в 1999 году
 В 2008 году — выставка памяти художника в бакинском центре современного искусства.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Журнал "Культура" 26 апреля 2012
 Спектакли в Национальном Драматическом Академическом Театре
 Газета "Известия" 22 Февраля 2006 года стр.3
 Галерея художника.

Выпускники Азербайджанского университета культуры и искусств
Члены Союза художников СССР
Графики Азербайджана
Графики СССР
Художники Азербайджана
Художники СССР
Художники по алфавиту